České příjmení Matoušek nese více různých osobností:

 Alois Matoušek (1853-1898) –  textař sokolských písní
 Bohumil Matoušek (1896–1985) –  československý legionář, důstojník a odbojář
 Bohuslav Matoušek (* 1949) –  český houslista
 František Matoušek, více osobností, viz rozcestník
 Ivan Matoušek, více osobností, viz rozcestník
 Jaroslav Matoušek, více osobností, viz rozcestník
 Jiří Matoušek (rozcestník), více osobností, viz rozcestník
 Josef Matoušek, více osobností, viz rozcestník
 Kajetán Matoušek (1910–1994) –  český římskokatolický duchovní a biskup
 Karel Matoušek (* 1928) –  československý reprezentant v řecko-římském zápase
 Lukáš Matoušek (* 1943) –  klarinetista, skladatel, hudební režisér a dramaturg
 Mirko Matoušek (1928–2010) –  český herec, loutkoherec a režisér 
 Otto Matoušek (1890–1977) –  český malíř a legionář
 Petr Matoušek, více osobností, viz rozcestník
 Quido Matoušek (1888–1951) –  československý legionář, důstojník a odbojář
 Roman Matoušek (1964–2020) – český plochodrážní závodník
 Václav Matoušek či Fialový poustevník (1883–1948) – český malíř a poustevník od Týřova
 Václav Matoušek (pedagog) (1891–1972) – český pedagog, archivář, kronikář a historik působící v Rožmitále pod Třemšínem
 Václav Matoušek (archeolog) (*1954) – český archeolog a vysokoškolský pedagog
 Vlastislav Matoušek (* 1948) – český etnomuzikolog a hudební skladatel

 ženský tvar s přechýlením
 Anna Matoušková (politička) (??? – ???) byla česká politička, první starostka v Československu  (obce Vědomice)
Anna Matoušková (1939–2004) –  československá cyklistka, pětinásobná mistryně světa v krasojízdě
 Eva Matoušková (* 1951) –  česká politička, poslankyně ČNR a PSP za SPR-RSČ, LSNS a ODA
 Lenka Matoušková (* 1993) – česká neslyšící atletka
 Matylda Šínová-Matoušková (* 1933) –  československá sportovní gymnastka
 Michaela Matoušková (* 1979) – česká politička, starostka obce Řečany nad Labem
 Milada Matoušková (* 1972) –  česká hydroložka

 podobná příjmení
 Alexander Matúšek (* 1933) – slovenský fotbalista
 František Matúšek – slovenský fotbalista
 Martin Matúšek – slovenský fotbalista

Související články 
 Matouš
 Matušek
 Matuška

Externí odkazy